Massip ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Massip (* 1946), französische Kuratorin für Bibliotheken und Musikwissenschaftlerin
 José Massip (1926–2014), kubanischer Filmemacher
 Josep Maria Espinàs i Massip (1927–2023), katalanischer Schriftsteller und Journalist
 Salvador Massip Valdés (1891–1978), kubanischer und Geograph und Botschafter